Gryfice (district), een district in de Poolse provincie West-Pommeren
 Gryfice (gemeente), een stad- en landgemeente in dit district
 Gryfice (stad), een stad in deze gemeente